Abdia – quarto dei 12 profeti minori
 Libro di Abdia – libro dell'Antico Testamento
 Abdia – nome proprio di persona italiano
 Abdia – racconto di Adalbert Stifter del 1843